Donald Scott, Don Scott
 Donald Scott (1894–1980) – amerykański lekkoatleta, biegacz, olimpijczyk
 Donald Scott, sir. Robert Donald Scott (1901–1974) – brytyjski polityk, deputowany z Wansbeck i Penrith and The Border
 Don Scott, Donald E. Scott (1920–1943) – amerykański futbolista i pilot wojskowy
 Don Scott, Donald Clayton Scott (1927–2005) – kanadyjski zawodnik futbolu kanadyjskiego
 Don Scott, Donald E. Scott (1928–2013) – brytyjski bokser, medalista olimpijski
 Donald Scott (ur. 1928) – szkocki rugbysta
 Don R. Scott (ur. 1929) – australijski zawodnik futbolu australijskiego
 Don Scott (1930–2002) – australijski zawodnik futbolu australijskiego
 Don W. Scott (ur. 1947) – australijski zawodnik futbolu australijskiego
 Donald Scott (ur. 1992) – amerykański lekkoatleta, trójskoczek